Rosa 'Rose Edouard' — сорт роз, относится к классу Розы Бурбонские и их клаймеры. 

Используется в качестве декоративного садового растения. Предполагается, что этот сорт аналогичен Rosa × borboniana культивируемой в Индии (штаты Уттар-Прадеш, Пенджаб, Бенгалия, Майсур) в промышленных масштабах, для получения розового масла и розовой воды, а также используется для украшения храмов. 

Сорт назван в память Mons Edouard Perichon, впервые нашедшего эту розу.

Происхождение 
Существует предположение, что 'Rose Edouard' является первой бурбонской розой. Исходная форма бурбонских роз найдена Mons Perichon в 1817 г. на острове Борбон (первоначальное название остова Реюньон) в  Индийском океане, предположительно является гибридом между Rosa chinensis и Rosa damascene semperflorens. На соседнем острове Маврикий, эта форма стала известна, как 'Rose Edouard'. В 1819 году семена найденной розы были посланы во Францию. Предполагается, что один из сеянцев был назван 'Le Rosier de l'Île Bourbon'. В дальнейшем, при скрещивании полученных сеянцев с европейскими сортами был получен ряд сортов составивших класс Бурбонские розы. 

Также существует версия о том, что во Францию этот сорт попал двумя путями. В 1822 году M. Hardy из Люксембурга прислал семена, позже M. Neuman привёз саженцы. 

Сорт интродуцирован во Франции Neumann в 1824 году.

Одна из версий происхождения 'Rose Edouard' по данным Brent C. Dickerson, 1992 и сайта Helpmefind.com:

Биологическое описание 

Куст высотой до 200 см.

Цветки в некрупных соцветиях, розовые, чашевидные, полумахровые, светло-розовые. 

Аромат сильный (8/10).

Цветёт на протяжении всего сезона.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b—10b.

Болезни и вредители

Примечания 

Rose Edouard